Кирко́р — фамилия. Известные носители:

 Киркор, Адам Гоноры (1818—1886) — археолог, литератор и издатель.
 Киркор, Георгий Васильевич (1910—1980) — российский композитор и текстолог.

См. также 
 Киркоров